

Преображенка — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Преображенка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Преображенка — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Преображенка — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Преображенка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Преображенка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Преображенка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Преображенка — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Преображенка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Преображенка — село, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Преображенка — село, Тоцький район, Оренбурзька область
 Преображенка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Преображенка — село, Читинський район, Забайкальський край
 Преображенка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Преображенка — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 17 липня 2020 року — Криничанський район)
 Преображенка — село, Дніпропетровська область, Межівський район
 Преображенка — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район (до 17 липня 2020 року — Томаківський район)
 Преображенка — село, Дніпропетровська область, Царичанський район
 Преображенка — село, Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Преображенка — село, Донецька область, Покровський район
 Преображенка — село, Запорізька область, Оріхівський район
 Преображенка — село, Одеська область, Березівський район (до 17 липня 2020 року — Ширяївський район)
 Преображенка — село, Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року — Великомихайлівський район)
 Преображенка — село, Херсонська область, Каховський район (до 17 липня 2020 року — Чаплинський район)
 Преображенка — село, Херсонська область, Скадовський район (до 17 липня 2020 року — Каланчацький район)